Onze d’Or – nagroda przyznawana przez magazyn francuski Onze Mondial. Od 1976 roku przyznawana jest dla najlepszego zawodnika grającego w Europie, a od 1991 roku również dla najlepszego trenera roku.

Na piłkarza roku wybierana jest trójka najlepszych zawodników, Onze d’Or (1. miejsce), Onze d’Argent (2. miejsce), Onze de Bronze (3. miejsce). Na początku nagrody były rozdawane za rok kalendarzowy, ale zmieniono format i od 2010 jest przyznawana jako za sezon. Za sezon 2014/2015 wybierani byli tylko francuscy gracze i trenerzy.

Lionel Messi jest jedynym zawodnikiem, któremu przyznano nagrodę cztery razy, dwóm zawodnikom (Michel Platini i Zinédine Zidane) przyznano po trzy razy.

Piłkarz roku

Według piłkarzy

Trener roku

Według trenerów

Przypisy 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty